Шейх-Мухаммед  (вариант написания второй части имени — Мухаммад, может писаться слитно) — имя (при раздельном написании Шейх — не часть имени, а звание, например, Шейх Мухаммед аль-Ашмар, Шейх Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб) :
 персидский художник XVI века
 бий Ногайской Орды, сын бия Мусы (в первоисточниках — Шагим, Шигим, Шихим)
 мирза Ногайской Орды, сын мирзы Касима, внук бия Шейх-Мамая (в первоисточниках — Шаим)